Rudi Vervoort a présidé plusieurs gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :
 Gouvernement Vervoort I (2013-2014)
 Gouvernement Vervoort II (2014-2019)
Gouvernement Vervoort III (2019-)